Trois navires de l'United States Navy on porté le nom dUSS Northampton, d'après la ville du même nom :
 l', un monitor acquis en 1917 et revendu en 1918 ;
 l', un croiseur lourd, navire de tête de sa classe, lancé en 1929 et coulé en 1942 ;
 l', un navire de commandement, ancien croiseur de la classe Oregon City, en service de 1953 à 1970.

Northampton